Дихан Камзабекулы (; 19 июня 1966; Жиынбая, , Туркестанской области, Казахская ССР, СССР) — казахский учёный , историк литературы, алашовед,  (2003),  (2004), . Автор 16 книг о наследии Алаша и 3 документальных фильмов. Генеральный директор республиканской газеты Егемен Қазақстан.

Биография 
Родился 16 июня 1966 года в селе Жиынбай Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

В 1983 году поступил в Казахский государственный педагогический институт имени Абая на филологический факультет, который окончил в 1990 году, специальность «Казахский язык и литература».

В 1994 году защитил кандидатскую, тема: «Литературное наследие С. Садуакасулы», в 2003 году докторскую диссертацию, тема: «Историко-литературный процесс: течения и концепции (просветительский период)».

Трудовая деятельность 
С 1990 по 1996 год — научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова НАН РК; 

С 1996 по 2000 год — заведующий кафедрой казахской литературы, старший научный сотрудник Евразийского университета имени Л. Н. Гумилева (г. Астана);

С 2001 по 2004 год — заведующий кафедрой языков и литературы Казахской национальной академии музыки; 

С 2004 по 2005 год — директор Гуманитарного института Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева;

С 2006 по 2008 год — директор Института культуры и духовного развития «Алаш»; 

C 2011 по 2022 год — проректор по стратегическому развитию и послевузовскому образованию Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева;

С 2022 года по н.в. — генеральный директор республиканской газеты «Егемен Қазақстан»

Общественная деятельность 
 Член Лингвистической комиссии по установлению свободного владения кандидатом в Президенты РК государственным языком; 
 Член комиссии по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики при Премьер-Министре РК, 
 Член комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства РК, 
 Член Республиканской ономастической комиссии, член Ономастической комиссии города Астаны, член Малой Ассамблеи народа Казахстана по городу Астана;

Научная деятельность 
В сферу научных интересов входят: история национальной литературы и культуры, теория и методология национальной литературы и культуры, джадидизм, движение «Алаш» и культурно-национальное просветительство.

Автор монографии «Смағұл Садуақасұлы», «Руханият», «Алаш және әдебиет», «Пайым», «Алаштың рухани тұғыры», «Түркістан алқасы», «Алаш — темірқазық», «Жұрт», «Ой алаңы» и учебного пособия «Ағартушылық және әдебиет». Составитель, автор комментариев 5-томника Жусупбека Аймауытова, 3-томника Смагула Садвокасова, избранных трудов Кошеке Кеменгерова, 3-томника Кошке Кеменгерова.

Автор сценария документального фильма «Қазақтың Қошкесі»; Автор сценариев документальных фильмов об Астане «Бата», «Көздің қарашығындай»; 

Автор около 450 журнальных и газетных статей, автор более 150 теле-радиоматериалов.

Награды 
 1994 — Стипендия Президента РК в области науки и образования;
 1996 — Премия Союза журналистов РК имени Султанбека Ходжанова;
 2000 — Государственная молодёжная премия Правительства Республики Казахстан «Дарын» в номинации «Наука»;
 2005 — Медаль имени «Ыбырай Алтынсарин» от  — за особые заслуги в области просвещения и педагогической науки.;
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»;
 2005 — Благодарственное письмо Первого Президента РК;
 2011 — академик Академии имени Чингиза Айтматова (Киргизии); 
 2009 — Указом президента РК награждён орденом «Курмет»;
 2018 — Указом президента РК награждён орденом «Парасат» — за большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала Республики.;
 2022 (17 марта) — Указом президента РК награждён орденом «Барыс» 3 степени;

Примечания 

Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Доктора филологических наук
Филологи Казахстана
Сценаристы Казахстана
Преподаватели Казахского национального университета искусств
Преподаватели Евразийского национального университета
Лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын»